przemysł – dział gospodarki
 przemysł – w archeologii, zespół narzędzi charakteryzujących się zbliżonym parametrami
 Przemysł – staropolskie imię męskie
 Przemysł (1209-1239) – margrabia morawski